Ljudmila Zykina – cantante russa
 Olesja Zykina – atleta russa

 4879 Zykina – asteroide della fascia principale